Охо́тники — многозначное слово.
 Охотники — люди, занимающиеся охотой.
 Охотники — первые полупрофессиональные русские актёры, входившие в труппы охочих комедиантов.
 Охотники (озеро) — озеро в Волынской области.
 Охотники (Волынская область) — село в Волынской области.
 Охотники — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.

 
 Охотники (мультфильм, 1968) — мультфильм Г. Лаврелашвили.
 Охотники (мультфильм, 1977) — мультфильм Р. Саакянца.
 Охотники (фильм, 1977) — художественный фильм Т. Ангелопулоса.
 Охотники — род клопов семейства клопов-охотников

См. также 
 
 Охотники и собиратели
 Альпийские охотники — специальное военное подразделение, созданное Джузеппе Гарибальди в 1859 году.
 Хутор Охотники — деревня в Рязанской области.

Примечания